«Мотель „Ниагара“» () — канадский фильм-трагикомедия 2006 года режиссёра Гэри Йейтса. Фильм был многократно номинирован на различные премии. Большая часть фильма была снята в Виннипеге и его окрестностях. Сцены в мотеле снимались в Стайнбаке.

Сюжет 
Фильм основан на пьесе Джорджа Уокера из 6 сюжетов «Пригородный мотель».

Мотель «Ниагара» расположен вблизи популярного туристического аттракциона — Ниагарского водопада. На глазах меланхоличного и вечно пьяного менеджера мотеля, жена которого когда-то упала в Ниагарский водопад во время их медового месяца (Крейг Фергюсон), пересекаются судьбы нескольких людей — официантки родом из Квебека, которую новый знакомец уговаривает сняться в порнофильме, молодая парочка с криминальным прошлым, пытающаяся вернуть своего ребёнка, которого социальная служба отдала в приёмную семью, пара в возрасте за 40, чьи отношения близки к разрыву.

В ролях
 Крейг Фергюсон — Филли, менеджер мотеля
 Дамир Андрей — Борис, сербский эмигрант, владелец отеля и забегаловки
 Питер Келеган — Генри
 Венди Крюсон — Лили, жена Генри
 Анна Фрил — Дениз, бывшая наркоманка
 Кристен Холден-Рид — R.J., бойфренд Дениз
 Кевин Поллак — Майкл, сутенёр и порнорежиссёр
 Каролин Даверна — Лоретта, официантка
 Кэтрин Фитч — Софи, дочь Бориса
 Том Барнетт — Дэйв, ухажёр Лоретты
 Норман Дано — Жиль, отец ребёнка Лоретты
 Дженет Лейн-Грин — социальный работник

Примечания

Ссылки 
 Official website

Фильмы 2006 года
Фильмы Канады 2006 года
Трагикомедии
Экранизации пьес